Corrofin är en ort i republiken Irland.   Den ligger i grevskapet County Galway och provinsen Connacht, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Dublin. Corrofin ligger  meter över havet och folkmängden uppgick till 627 invånare vid folkräkningen 2016.

Källor 

Orter i Clare